Il doppio del torneo di tennis Aryamehr Cup 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Manuel Orantes e Guillermo Vilas che hanno battuto in finale Brian Gottfried e Raúl Ramírez 7-6, 2-6, 6-2.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Aryamehr Cup 1974